Romhányi József (1908–1976) orvos, gyermekgyógyász, egyetemi tanár
 Romhányi József (1921–1983) költő, író